Kysylsuu (auch Kysyl-Suu; mit der Bedeutung „rotes Wasser“) bezeichnet mehrere geographische Objekte in Kirgisistan:

Orte:
 Kysyl-Suu, Ort im Gebiet Yssykköl

Flüsse:
 Kysylsuu (Kaschgar), Quellfluss des Kaschgar-Flusses in Kirgisistan
 Kysylsuu (Kökart), Nebenfluss des Kökart 
 Kysylsuu (Wachsch), rechter Quellfluss des Surchob (im Einzugsgebiet des Wachsch)

Siehe auch:
 Kysylsu